Блажо Джуканович (также Дюканович; ; 26 ноября 1883, Никшич — 17/19 октября 1943, монастырь Острог) — черногорский генерал, военный и политический деятель периода Второй мировой войны, четник. С 1941 по 1943 год занимал пост премьер-министра марионеточного Королевства Черногория.

С 1923 года служил в югославской армии. До 1927 года — заместитель командира 32-го пехотного полка, в 1926-1932 годах — командир 38-го и 10-го пехотных полков, затем — командующий пехотой в Косовицком военном округе. С 1936 года — заместитель командующего Моравским военным округом. С 1938 по 1941 год с незначительным перерывом являлся членом Высшего военного совета.

До самого конца королевства Югославии возглавлял Зетскую бановину. В 1941 году был избран командующим всеми силами четников на территории Черногории.

24 июля 1942 года по договорённости с итальянцами Джуканович возглавил Центральный Националистический Комитет — правительство Королевства Черногория. Он находился во главе Комитета вплоть до самой своей гибели. 21 октября 1943 года, в монастыре Острог генерал Джуканович, вместе с Йованом Тошковичем сдался в плен югославским партизанам, предстал перед трибуналом, приговорен к смертной казни и был расстрелян.

Казнённые в 1943 году
Четники во Второй мировой войне
Премьер-министры Черногории
Правители Черногории
Националисты Сербии